Пружанский уезд — административная единица в составе Слонимской, Литовской и Гродненской губерний, существовавшая в 1795—1920 годах. Центр — город Пружаны.

История 
Пружанский уезд в составе Слонимской губернии Российской империи был образован в 1795 году на территории, отошедшей к России в результате 3-го раздела Речи Посполитой. В 1797 году уезд отошёл к Литовской губернии, а в 1801 — к Гродненской. В 1920 году уезд отошёл к Польше.

Население 
По данным переписи 1897 года в уезде проживало 139,1 тыс. чел. В том числе белорусы — 75,5 %; евреи — 12,8 %; украинцы — 6,7 %; русские — 3,0 %; поляки — 1,4 %. В уездном городе Пружанах проживало 7633 чел.

Административное деление 
В 1913 году в уезде было 19 волостей:

Известные уроженцы уезда 

 Медведь Филипп Демьянович (1889—1937), один из руководителей органов госбезопасности, родился в с. Масеево

Примечания

Литература